Don Caesar de Bazan (o Don César de Bazan) – cortometraggio del 1912 diretto da Theo Frenkel
Don Cesare di Bazan  (Don Caesar de Bazan) – film del 1915 diretto da Robert G. Vignola

Pagine correlate 
Don Cesare di Bazan